Ве́рпа (Verpa) — рід грибів родини зморшкові (Morchellaceae).

Опис 
Плодові тіла великі, прямостоячі, 5-10 см висотою. Шапинка кулеподібна або конусоподібна, дзвіночкоподібна, з неглибокими поздовжніми складками, з вільним краєм, поверхня бура або вохряна.

Ніжка циліндрична, доверху або до низу розширена, гладка, або злегка луската, порожниста.

Сумки циліндричні, двох-восьмиспорові. Спори одноклітинні, еліпсоїдні, гладкі.

Види 

Відомо 5 видів:

 Верпа конічна — (Verpa conica)
 Верпа богемська — (Verpa bohemica)
 Verpa digitaliformis
 Verpa krombholzii
 Verpa speciosa
З них в Україні поширені 2 види: зморшкова шапинка та верпа конічна.

Поширення 
Види цього роду — ґрунтові сапротрофи. Розповсюджені в листяних і мішаних лісах, на узліссях і галявинах. Навесні, в квітні, травні.

Примітки

Джерела 
 Вассер С. П. Съедобные и ядовитые грибы Карпат.— Ужгород: Карпаты,— 1990.
 Зерова М. Я. Їстівні та отруйні гриби України / М. Я. Зерова. – [2-ге вид.]. – К.: Наук. думка, 1970. – 137 с.
 Смицкая М. Ф. Флора грибов Украины. Оперкулятные дискомицеты / М. Ф. Смицкая. — К. : Наукова думка, 1980. — 224 с.

Зморшкові
Роди грибів